Adam Bielecki (1811–1859) – polski ksiądz, działacz niepodległościowy
 Adam Bielecki (ur. 1983) – polski alpinista i himalaista
 Adam Bielecki (1910–2003) – polski matematyk